Luis Henrique Tomaz de Lima (ur. 14 grudnia 2001 w João Pessoa) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w brazylijskim klubie Botafogo, którego jest wychowankiem. W trakcie swojej kariery grał także w Olympique Marsylia.

Bibliografia 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Botafogo FR
Piłkarze Olympique Marsylia
Urodzeni w 2001